FLM est un sigle qui peut désigner :
 Front de libération du Macina, un groupe armé salafiste djihadiste qui apparaît en janvier 2015 lors de la guerre du Mali ;
 Fédération luthérienne mondiale, une association mondiale d'Églises luthériennes ;
 français langue maternelle ;
 François Luc Macosso, homme politique de la république du Congo.